Michaël (aartsengel)

Geografie 
St. Michael-Sidman (Pennsylvania)
St. Michael (Minnesota)
St. Michael, Oostenrijk
St. Michaels (Arizona)
St. Michaels (Maryland)